Flöck ist der Familienname folgender Personen:

 Carmella Flöck (1898–1982), österreichische Widerstandskämpferin und Überlebende des Konzentrationslagers Ravensbrück
 Ingrid Flöck (1971–2019), österreichische Schwimmerin und Schwimmtrainerin
 Johannes Flöck (* 1968), deutscher Comedian und Moderator
 Verena Flöck (* 1992), österreichische Handballspielerin

Siehe auch:
 Flock